King's College kan syfta på:

Kanada 
 University of King's College – i Halifax, Nova Scotia
 King's University College (Edmonton) – i Edmonton, Alberta
 King's University College (University of Western Ontario) – ett college som är anslutet till University of Western Ontario i London, Ontario
 University of Toronto – som hette King's College fram till 1850
 University of New Brunswick – som hette King's College fram till 1859

Hongkong 
King's College (Hongkong)

Storbritannien 
 King's College London – ett college inom University of London
 King's College, Cambridge – ett college inom University of Cambridge
 King's College, Aberdeen – ett college inom University of Aberdeen
 King's College – ett college inom Durham University 1937–1963, se Newcastle University
 Oriel College, Oxford – som hette King's College under sin tidiga historia

USA 
 King's College (North Carolina) – i Charlotte
 King's College (Pennsylvania) – i Wilkes-Barre
 The King's College and Seminary – i Los Angeles
 The King's College – i New York
 Columbia University – som hette King's College under kolonialtiden